Crângu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crângu (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Crângu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Crângu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea